Libanotis bayonnensis är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Libanotis bayonnensis ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bayonnensis